El término Lesníchestvo (, forestal) puede referirse a:

Lesníchestvo (Komárichi, Briansk), localidad del raión de Komárichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Lesníchestvo (Sevsk, Briansk), localidad del raión de Sevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
Lesníchestvo (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lesníchestvo (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Lesníchestvo (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.